Chiesa di Gesù Buon Pastore – chiesa della Montagnola a Roma
Gesù Buon Pastore alla Montagnola – titolo cardinalizio